Ghindești se poate referi la:

 Localități în Republica Moldova
 Ghindești - oraș în raionul Florești
 Ghindești - localitate-centru de comună în raionul Florești

Vezi și 
 Ghinești (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova